Il doppio  del Copa Petrobras Santiago 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Diego Cristín e Eduardo Schwank hanno battuto in finale 6–4, 7–5 Juan Pablo Brzezicki e David Marrero.

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Rubén Ramírez Hidalgo /  Santiago Ventura (semifinali)
 Juan Pablo Brzezicki /  David Marrero (finale)

 Daniel Muñoz de la Nava /  Sergio Roitman (primo turno) 
 Diego Álvarez /  Sebastián Decoud (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Copa Petrobras Santiago 2009